Калининский сельский округ — административно-территориальная единица в составе Прикубанского внутригородского округа города Краснодара Краснодарского края. В рамках муниципального устройства относится к муниципальному образованию город Краснодар.

Административный центр — город Краснодар (микрорайон Калинино).

Сельский округ расположен к северу от центра города Краснодара и назван по бывшему посёлку городского типа (в 1958-2004 годах) Калинино, включённому в городскую черту в 2004 году.

Население 

По данным переписи населения 2010 года численность населения сельского округа составила 11461 человек.

Населённые пункты 

В состав сельского округа входят 8 населённых пунктов.

История 
В 1920 году образован Калининский сельский Совет рабочих, крестьянских, красноармейский и казачьих депутатов, с 1939 года — Калининский сельский Совет депутатов трудящихся Краснодара (в составе сперва Пашковского района (в 1940—1953 годах), с 1953 года — Новотитаровского района), с 1958 года — Калининский поселковый Совет депутатов трудящихся в подчинении Краснодарскому горсовету, с октября 1977 года — Калининский поселковый Совет народных депутатов в подчинении Краснодарскому горсовету. В октябре 1993 года Калининский поселковый совет был упразднён в пользу сельского округа.

Примечания 

Сельские округа Краснодара